Сюн  (Xióng) — китайская фамилия (клан). Вьетнамское произношение — Хунг (Hùng). Может записываться разными иероглифами.

 熊 — значение «медведь»;
 雄 — значение «петух, храбрец», ср.: Петухов, Мамаладзе.

Носители фамилии 
 Сюн, Вэй — американский экономист.
 Сюн Гуанкай (род. 1939) — военный деятель КНР.
 Сюн Силин (; 1870—1937), премьер-министр Китайской республики с июля 1913 по февраль 1914.
 Йонг, Алекс — малайзийский автогонщик.
  — легендарный основатель древнейшего вьетнамского государства Ванланг.

См. также 
 Сто фамилий